Hans Rustad kan syfta på:

 Hans Rustad (1759–1832), dansk-norsk militär och arkitekt
 Hans Rustad (född 1950), norsk journalist och bloggare